Скоки — село в Білорусі, Берестейська область, Берестейський район
 Скоки — залізнична станція Високо-Литовського напрямку Білоруської залізниці в місті Берестя

 Скоки — місто в Вонґровецькому повіті Великопольського воєводства
 Скоки — гміна в Вонґровецькому повіті Великопольського воєводства
 Скоки — село в гміні Чемерники Радинського повіту Люблінського воєводства
 Скоки — село в гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Скоки — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Скоки — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Скоки — село в гміні Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Скоки — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві

  — водоспад на струмку  у Західних Татрах

Див. також 
 Скокі — село в США, штат Іллінойс.